Cargill ist

 der Name eines Unternehmens, siehe Cargill

Personen:
 Ansley Cargill (* 1982), US-amerikanische Tennisspielerin
 Donald Cargill († 1681), schottischer Presbyterian
 Edward Cargill (1823–1903), neuseeländischer Unternehmer und Politiker
 Henson Cargill (1941–2007), US-amerikanischer Countrysänger
 John Cargill, 1. Baronet (1867–1954), britischer Manager
 Lance Cargill (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Cargill (1918–1996), britischer Schauspieler
 Ryan Cargill (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 William Cargill (1784–1860), Weinhändler, Bankmanager, Captain in der britischen Armee, Kolonialist in Otago und Mitbegründer von Dunedin
 William Wallace Cargill (1844–1909), kanadischer Unternehmer

Orte und im NRHP gelistete Objekte:
 Cargill (Perthshire)
 Cargill Court Apartments, in Medford, Oregon, ID-Nr. 90000836
 Cargill House, in Lima, New York, ID-Nr. 89001126